Gymnogobius är ett släkte av fiskar. Gymnogobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Gymnogobius